Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as wimbledoni teniszbajnokság női páros selejtező mérkőzéseit.

A selejtezőben az a 16 páros indulhatott, akik világranglista helyezésük alapján a főtáblára felkerültek után következnek. Közülük négy páros szerezhetett jogot a főversenyen indulásra. Egyedül a wimbledoni teniszbajnokságon rendeznek selejtezőt is a párosok részére, amelyre a főtábla mérkőzései előtti héten, június 27-28-án került sor.

A női párosok között Babos Tímea 1. kiemeltként a főtáblán indulhat, a selejtezőben Stollár Fanny a spanyol Georgina García Pérezzel a selejtező 4. kiemelt párosaként vehetett részt, azonban az 1. körben aratott győzelmük után a második körben vereséget szenvedtek, és nem jutottak a főtáblára.

Kiemeltek

Továbbjutott párosok

A selejtező sorsolása

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Jegyzetek

Források
A selejtező sorsolási táblája 

N2S